AOC puede referirse a:
 AOC, siglas del inglés Aeronautical Operational Control, traducido "Control Aeronáutico Operacional",
 AOC, siglas del inglés Air Operator's Certificate, traducido "Certificado de Operador Aéreo", documento en el que se acredita que una persona posee la capacidad para la operación segura de una aeronave.
 AoC, siglas que identifican al videojuego Age of Empires II: The Conquerors.
 AOC, sigla de "anticonceptivo oral combinado", método anticonceptivo que incluye la combinación de un estrógeno y una progestina.
 AOC, código IATA del Aeropuerto de Leipzig-Altenburg.
 Alexandria Ocasio-Cortez, política estadounidense.
 AOC Breeze es una gama de tabletas con sistema operativo Android fabricadas por AOC International.
 AOC International, fabricante de monitores para computadoras.
 AOC, siglas del francés Appellation d'origine contrôlée, traducido "denominación de origen controlada", certificación francesa que garantiza ciertas indicaciones geográficas francesas para vinos, quesos, mantequillas y otros productos agrícolas.
 AOC Alsace
 AOC Bandol
 AOC Barsac
 AOC Blaye
 AOC Bordeaux
 AOC Cérons
 AOC Chablis
 AOC Châteauneuf-du-Pape
 AOC Cornas
 AOC Côtes de Blaye
 AOC Crémant d'Alsace
 AOC Listrac-Médoc
 AOC Loupiac
 AOC Margaux
 AOC Médoc
 AOC Moulis-en-Médoc
 AOC Saint-Estèphe
 AOC Saint-Julien
 AOC Sainte-Croix-du-Mont
 AOC Sainte-Foy-Bordeaux

Siglas